Le Ham kan syfta på:
 Le Ham, Manche
 Le Ham, Mayenne